Имперская церковь — утвердившееся в историографии название церковной организации периода Священной Римской империи, при которой христианская церковь подчинена императору.

Об организации христиан в нацистской Германии (Третий рейх#Религия) см. Немецкие христиане.

de:Reichskirche